Romert steht für:
 Romert (auch Markhövel),  hoher Berg auf der Asbacher Hochfläche in Aegidienberg, Stadt Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen
 Sarah Romert (* 1994), deutsche Fußballerin